Saint-Patrick (avec un tiret) peut désigner :
 Fête de la Saint-Patrick ;
 Cathédrale Saint-Patrick de New York ;
 Saint-Patrick (titre cardinalice) ;
 Saint-Patrick, une paroisse de Dominique ;
 Saint-Patrick, une paroisse du Nouveau-Brunswick ;
 l'île de Saint-Patrick, une île de l'île de Man ;
 Cathédrale Saint-Patrick de Dublin ;
 Saint-Patrick, une paroisse de Saint-Vincent-et-les-Grenadines ;
 la vieille église Saint-Patrick de Chicago ;
 les  à Montréal et à Ottawa.